Kindersex steht für:
 Sexueller Missbrauch von Kindern
 Kindliche Sexualität